1943, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
1943: The Battle of Midway, computerspel
NGC 1943, open sterrenhoop in het sterrenbeeld Tafelberg
Pastorale 1943, boek en film